Live à l'Olympia, album de Chimène Badi sorti le  ;
 Live à l'Olympia, album de Jeff Buckley sorti le  ;
 Live à l'Olympia, album live de Gertrude Seinin sorti en 2002 ;
 Mano Solo à l'Olympia, album de Mano Solo sorti le , à titre posthume.

Voir aussi